Földrajz
 Capri, olasz sziget
 Capri, település az azonos nevű szigeten
 Capri Leone, szicíliai település

Szórakoztatóipar
 Capri – Az álmok szigete (2006-2010), olasz televíziós filmsorozat
 Ahna Capri, színésznő

Egyéb
 Tövises kapri; növény (termése a kapribogyó)
 Ford Capri, automobil